Jan Stadnicki (zm. 1620) – starosta nowomiejski
 Jan Adam Stadnicki (?–1651) – podkomorzy sanocki, poseł na sejmy
 Jan Franciszek Stadnicki (1656–1713) – chorąży nadworny koronny, od 1697 roku wojewoda wołyński
 Jan Stadnicki (?-1739) – kasztelan kamieniecki i lubaczowski, dyplomata
 Jan Józef Stadnicki (?–1766) –  chorąży grabowiecki, kanonik krakowski, poseł na sejmy
 Jan Kanty Stadnicki (zm. 1814) – sędzia ziemiański opoczyński, łowczy opoczyński
 Jan Kanty Edward Stadnicki (1765–1842) – polski ochmistrz wielki, austriacki radca Najwyższej Izby Sprawiedliwości w Wiedniu; prezes Forum Nobilium w Tarnowie; zastępca prezesa Wydziału Stanowego; prezes i komisarz królewski Sejmu Stanowego galicyjskiego
 Jan Stadnicki (1785–1862) – działacz polityczny i niepodległościowy, kolekcjoner militariów
 Jan Stadnicki (1841–1919) – inżynier, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Państwa, dożywotni członek Izby Panów.